Die Football League Third Division 1933/34 war die 14. Saison der dritthöchste englische Fußballliga. Die in Nord- und Südstaffel aufgeteilte Spielklasse hatte mit dem FC Barnsley und Norwich City ihre beiden Meister und gleichzeitig Aufsteiger in die Football League Second Division. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1934/35 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten FC Millwall und Lincoln City F.C. die Plätze ein. Aus beiden Third-Division-Staffeln musste sportlich keiner absteigen, denn sowohl die zuunterst platzierten Nordklubs Rotherham United und AFC Rochdale sowie im Süden Bournemouth & Boscombe Athletic und Cardiff City erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1934/35 erneut an der Third Division teilnehmen zu dürfen.

Football League Third Division North

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Football League Third Division South

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1933-34 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1933/34
Fußballsaison 1933/34